Física
 Quantum — um conceito fundamental na mecânica quântica

 Cinema & TV
 007 - Quantum of Solace — 22º filme do personagem James Bond (2008)
 Quantum (James Bond) — organização terrorista fictícia do personagem James Bond
 Quantum Leap — série de televisão estadunidense
 Cosmic Quantum Ray — série de animação digital

 Outros usos
 Volkswagen Santana Quantum — veículo produzido pela Volkswagen (1985-2003)
 QUANTUM — programa de vigilância

Ver também 
 Quântico

Desambiguação